Le terme sommier est un nom commun qui désigne des objets différents selon le domaine d'application.

Sommier est aussi un nom de famille.

Nom commun

Literie 
Un sommier est un système sur lequel un matelas est posé, afin d'obtenir une surface suffisamment rigide et souple pour pouvoir dormir.
 Voir sommier (literie).

Architecture 
 Voir sommier.

Dans l'administration un sommier est un registre, sur papier ou numérisé, recensant certaines catégories de biens, situations juridiques, lieux etc.

Administration 
Voir Sommier (registre)

Archivistique 
Un sommier est un registre financier sur lequel sont inscrites chronologiquement les sommes reçues, les faits constatés. Le terme est surtout employé sous l'Ancien Régime, en particulier dans le Nord de la France, pour désigner le recueil des actes des fermiers généraux. On parle alors d'un sommier d'ordres.

Musique 
 Dans un orgue et dans un accordéon, un sommier est un dispositif qui distribue l'air compressé aux tuyaux
 Dans un piano, le sommier est la planche, généralement en multipli, perforée de nombreux trous, et dans laquelle sont enfoncées les chevilles qui servent à régler la tension des cordes pour obtenir la justesse des notes.

Chevalerie 
Le sommier était une sorte de cheval inséré dans le cortège du chevalier, avec le destrier et le palefroi. Généralement un cheval robuste, capable de porter sur un bât coffres, fournitures et mobilier de son maître (voir Cheval au Moyen Âge).

Nom propre

Patronyme 

 Jean-Claude Sommier (1661-1737), prélat français
 Alfred Sommier (1835-1908), industriel français
 François Clément Sommier (1844-1907), dessinateur
 Carlo Pietro Stefano Sommier (1848-1922), botaniste italien
 Patrick Sommier (né en 1949), metteur en scène de théâtre
 Adrien Sommier (né en 1986), trampoliniste et homme d'affaires français

Voir aussi

Articles connexes 

 Literie
 Ameublement
 Sylviculture

Bibliographie

Références 

Literie